

Leírás
Az A13-as svájci autópálya, illetve felerészben gyorsforgalmi út az ország keleti részén húzódik észak-déli irányban, a Bregenz-i tavat (St. Margrethen) és az A2-es autópályát - Bellinzona mellett - kötve össze.

Csomópontok

Fordítás 
 

Svájc autópályái